Bosnië-Herzegovina
 Kulina (Derventa), een plaats in de gemeente Derventa in Bosnië-Herzegovina
 Kulina (Osmaci), een plaats in de gemeente Osmaci in Bosnië-Herzegovina
 Kulina (Vlasenica), een plaats in de gemeente Vlasenica in Bosnië-Herzegovina

Estland
 Kulina (Vinni), een plaats in de Estse gemeente Vinni

Servië
 Kulina (Aleksinac), een plaats in de Servische gemeente Aleksinac